Kijewski est un patronyme porté notamment par :

 Emil Kijewski (1911-1989), coureur cycliste allemand ;
 Karen Kijewski (née en 1943), écrivain américaine, auteure de roman policier.